Celso Santebañes - modelo brasileiro que ficou nacionalmente conhecido por ser um sósia do Ken, falecido em 2015
 Jessica Alves - personalidade de televisão brasileira-britânica, anteriormente conhecida como "Ken Humano", devido às dezenas de cirurgias plásticas. Na época era conhecida como Roddy Alves, até se assumir uma mulher transgênero em 2020.

Desambiguação